Václav Němec je jméno více osobností:
 Václav Němec (1845), 1845–1924, český zlatník, podnikatel a politik, poslanec Říšské rady, poslanec Českého zemského sněmu, staročech i mladočech
 Václav Němec (1912), 1912–2001, český učitel, autor básní, beletrie i knih o historii a vlastivědě zejména západních Čech a Sokolovska
 Václav Němec (1969), * 1969, český filosof, docent filosofie na FF UK, občanský aktivista